Коперланд има више значења:
 Коперланд (Оклахома)
 Коперланд (Канзас)